Este término Universidad Libre puede referirse a uno de los siguientes:

Escuela Libre de Derecho
Universidad Escuela Libre de Derecho
Universidad Libre de Ámsterdam o Vrije Universiteit
Universidad Libre de Berlín
Universidad Libre de Bruselas
Universidad Libre (Colombia)
Universidad Libre de Chile, en Santiago de Chile, Chile.
Universidad Libre de Córdoba, en Córdoba, España]
Universidad Libre de Lengua y Comunicación de Milán
Universidad Libre de Música, en São Paulo, Brasil
Universidad Libre de Polonia
Universidad Libre Ucraniana